Tuten ist der Familienname folgender Personen:

 Aud Tuten (1915–1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frederic Tuten (* 1936), US-amerikanischer Schriftsteller
 J. Russell Tuten (1911–1968), US-amerikanischer Politiker
 Melvin Tuten (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Rick Tuten (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler